Spycker bezeichnet:
 einen Ortsteil der Gemeinde Glowe auf der Ostseeinsel Rügen
 Spyckerscher See, eine kleine Bucht des Großen Jasmunder Boddens in der Nähe dieses Ortes
 eine Gemeinde in der französischen Region Hauts-de-France, siehe Spycker (Nord)

Siehe auch:
 Spyker
 Spiecker